

Населені пункти та їхні частини

 Барґлувка — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Барґлувка — село в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Барґлувка — частина села Гарбутовиці в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Барґлувка — частина села Рудник в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки